Преемник:
 Преемник — лицо или объект, получившие или приобретшие от другого лица или объекта в порядке преемственности какие-либо права, общественное положение или обязанности для продолжения чего-либо.
 «Преемник» — фантастический роман писателей Марины и Сергея Дяченко.
 «Преемник» — израильское телевизионное шоу с участием Ури Геллера.
 -преемник мультимножества  — неупорядоченный набор, состоящий из мультимножеств , где  получено из  заменой каждого элемента  из  на элемент  для всех   ( содержит все состояния  из  (с учетом их повторений) для которых ).